Ел Сотано има више значења:

 Ел Сотано (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Сотано (Хакала де Ледесма), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Сотано (Рајон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сотано, Лос Сотанос (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сотано (Тескатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику